Choi Heung-chul (kor. 최흥철, ur. 3 grudnia 1981 w Muju) – południowokoreański skoczek narciarski, reprezentant klubu Muju Resort, sześciokrotny medalista zimowej uniwersjady, czterokrotny medalista zimowych igrzysk azjatyckich, sześciokrotny uczestnik zimowych igrzysk olimpijskich.

Kariera 
W Pucharze Świata po raz pierwszy wystąpił w sezonie 1997/1998 podczas zawodów w Engelbergu, gdzie zdobył pierwsze pucharowe punkty (25. miejsce). 28 listopada 1999 na skoczni Puijo w Kuopio zajął 15. miejsce. 5 grudnia 1999 w Predazzo i 29 grudnia 1999 w Oberstdorfie był 30. 3 stycznia 2000 w Innsbrucku zajął 27. lokatę. Najwyższe w karierze miejsce w Pucharze Świata zajął 26 lutego 2000 w Iron Mountain, gdzie był 11. Najwyższe miejsce w klasyfikacji końcowej Pucharu Świata zajął w sezonie 1999/2000, kiedy był 45. Życiowe sukcesy odniósł w Pucharze Kontynentalnym. 3 marca 2002 w Schönwaldzie wygrał konkurs PK po raz pierwszy w karierze. 22 września 2002 w Calgary po raz drugi stanął na najwyższym stopniu podium. 29 stycznia 2005 w Lauscha był trzeci. Sześciokrotnie uczestniczył w zimowych igrzyskach olimpijskich. Podczas swojego pierwszego startu, na igrzyskach w Nagano w 1998, zajął 40. miejsce na dużej skoczni, 46. na normalnej i 13. w konkursie drużynowym. Podczas kolejnych igrzysk, w 2002 w Salt Lake City, awansował do serii finałowej konkursu na normalnej skoczni i zajął ostatecznie 30. miejsce. W konkursie drużynowym uplasował się na ósmym miejscu (wraz z nim w południowokoreańskim zespole wystąpili Choi Seou, Kim Hyun-ki i Kang Chil-ku). Wystartował również w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego na dużej skoczni, jednak nie awansował do zawodów głównych. Na igrzyskach w Turynie w 2006 zajął 47. miejsce na dużej skoczni, 13. w zawodach drużynowych, a udział w zawodach na normalnej skoczni zakończył na serii kwalifikacyjnej. Podczas igrzysk w Vancouver zaprezentował się w obu konkursach indywidualnych – na normalnej skoczni był 48., a na dużej jedno miejsce niżej. Podczas igrzysk w Soczi uplasował się na 43. miejscu na obiekcie normalnym, jedno miejsce na obiekcie dużym i na 11. miejscu w konkursie drużynowym. Wystąpił również na igrzyskach w Pjongczangu, podczas których wystąpił jednak tylko w rywalizacji drużynowej, w której Koreańczycy zajęli ostatnie, 12. miejsce.

Na Letalnicy w Planicy w 2008 ustanowił swój rekord życiowy 207,5 m.

Choi 182 razy odpadał w kwalifikacjach do konkursu głównego w ramach Pucharu Świata.

Kontuzja 
W 2003 podczas konkursu Pucharu Świata w Engelbergu, Choi zaliczył groźnie wyglądający upadek, spowodowany złym wyjściem z progu i nie zapanowaniem nad nartami. Służby medyczne nie wykryły żadnych złamań, a jedynie liczne stłuczenia i nadwyrężenia.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Choia Heung-chul na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Choia Heung-chul na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty Choia Heung-chul na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Choia Heung-chul na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Choia Heung-chul na uniwersjadzie – szczegółowo

Igrzyska azjatyckie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty Choia Heung-chul na igrzyskach azjatyckich – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan na 5 lutego 2023

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2022

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów PK 
  Zaō – 12 marca 1997 (3. miejsce)
  Oberstdorf – 4 sierpnia 2001 (2. miejsce)
  Schönwald – 3 marca 2002 (1. miejsce)
  Lauscha – 29 stycznia 2005 (3. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan na 8 stycznia 2023

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2022

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Południowokoreańscy skoczkowie narciarscy
Południowokoreańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1981
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2001
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2007
Medaliści Zimowej Uniwersjady 2009